Robert Evans (1885-1965), un joueur de football international anglais ;
 Robert Evans (1937-2022), astronome et pasteur australien
 Robert J. Shapera dit Robert Evans (1930-2019), producteur de cinéma américain
 R.D. Evans, un catcheur travaillant à la Ring of Honor
 Robert Evans (1956- ) homme politique britannique

Voir aussi